Opočno kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Opočno (ort i Tjeckien, Ústí nad Labem), 
 Opočno (ort i Tjeckien, Hradec Králové), Okres Rychnov nad Kněžnou, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar